Neocles (), pare de Temístocles era un atenenc de rang distingit connectat amb la casta sacerdotal dels Licòmedes (Lycomedae). L'esmenten Plutarc i Heròdot.
 Neocles, fill de Temístocles i Arquipe que va morir de jove trepitjat per un cavall.
 Neocles, atenenc pare d'Epicur. Fou un dels cleruqui o colons (Ciceró els anomena agripeta) enviat a Samos després de la conquesta de l'illa en temps de Pèricles. Com que la terra assignada no li donava prou per viure, va haver de fundar una escola.
 Neocles, germà d'Epicur va escriure un tractat sobre els filòsofs epicuris, que s'ha perdut i fou autor també del lema o proverbi  sobre el qual va escriure un assaig Plutarc.